Swa, SwA, SWA steht für:
 Eswatini (vormals Swasiland), UNDP-Code
 Mechanische Baumwollspinnerei und Weberei Augsburg (SWA)
 Schweizerisches Wirtschaftsarchiv
 Abkürzung für die Scotch Whisky Association
 Abkürzung für Sechswochenamt
 Shantou Waisha Airport, Flughafen in Shantou, Provinz Guangdong, China nach dem IATA-Code
 Shipping with Amazon (SWA), ein geplanter Zustelldienst
 SOAP with Attachments (SwA), ein Standard für Web Services
 Southwest Airlines, US-amerikanische Billigfluggesellschaft nach dem ICAO-Code
 Abkürzung für Spurwechselassistent
 Abkürzung für Stadtwerke Augsburg
 SWA-Verlag, Verlag der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland
 Abkürzung für Südwestafrika
 SWA (Band), amerikanische Rockband
 Swae, thailändisches Musikinstrument
 Schindler Waggon Altenrhein (SWA), ein Schweizer Eisenbahnfahrzeug-Hersteller

SWA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Rheingau-Taunus-Kreis (für Bad Schwalbach)

swa steht für:
 Swahili (Sprache) (ISO-639-2-Code), Makrosprache und Lingua franca in Afrika

SWA